Thomas megye (Georgia)
 Thomas megye (Kansas) 
 Thomas megye (Nebraska)